Die italienische Formel-4-Meisterschaft 2019 (offiziell Italian F.4 Championship powered by Abarth 2019) war die sechste Saison der Italienischen Formel-4-Meisterschaft. Dennis Hauger gewann die Meisterschaft mit einem Punktevorsprung von 136 Punkten und verhalf seinem Team Van Amersfoort Racing zum Titel in der Teamwertung.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Tatuus-Chassis F4-T014, FTJ I4-Motor von Abarth und Reifen von Pirelli.

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 1. Dezember 2018 veröffentlicht, die Rennstrecken Adria und Le Castellet wurden durch Spielberg und dem Hungaroring ersetzt. Da beim zweiten Rennwochenende in Misano das dritte Rennen aufgrund starken Regens abgesagt werden musste wurde dieses Rennen in Imola nachgeholt. Die Rennen in Italien wurden als Rahmenprogramm für die Formula Regional European Championship durchgeführt.

Wertung

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der Italienischen Formel-4-Meisterschaft (italienisch/englisch)

Einzelnachweise 

2019
Motorsportsaison 2019